D'une manière générale, la vitesse propre d'un objet est sa vitesse par rapport à une référence, et par opposition à une autre vitesse plus générale.

Aéronautique 
 La vitesse propre d'un aéronef est la composante horizontale de son vecteur vitesse (par rapport au sol).
 La vitesse propre d'un parachute est sa vitesse horizontale relativement à la masse d'air dans laquelle il se déplace.

Astronomie et cosmologie 
 En astronomie galactique, la vitesse propre d'une étoile est sa vitesse par rapport à un repère galactique (supposé galiléen). Son mouvement propre, qui n'est pas affecté par la précession et la nutation de l'axe de rotation de la Terre, ni par l'aberration de la lumière, représente le mouvement réel de l'étoile.
 En cosmologie physique, la vitesse propre d'une galaxie est sa vitesse par rapport à la Voie lactée, déduction faite de la vitesse d'expansion cosmique (vitesse d'éloignement proportionnelle à sa distance).

Physique 
 En théorie de la relativité (restreinte ou générale), la vitesse propre est définie par les trois composantes spatiales de la quadrivitesse, c'est-à-dire par les taux de variation des coordonnées d'espace par rapport au temps propre.

Notes et références